A Torcida Organizada Rasta do Vasco é a primeira torcida organizada Rastafári de um clube de futebol no Brasil. Foi fundada em 10 de maio de 2007, sendo uma torcida para vascaínos com a ideologia Rastafári. O símbolo da torcida é Bob Marley.

História 

A Rasta do Vasco foi criada no dia 10 de maio de 2007, sendo Beto, o presidente, seu principal idealizador. Em 1º de agosto de 2010, a torcida fez um bandeirão com o rosto do Bob Marley e o levantou num famoso "bandeiraço" no Maracanã, antes da sua reforma para a Copa do Mundo Brasil 2014. Neste mesmo bandeiraço, outros cinco bandeirões de demais torcidas do Vasco também subiram. A bandeirão com o Bob Marley fez tanto sucesso que a torcida Rasta do Vasco fez parte de um documentário da vida de Bob Marley, no programa Esporte Espetacular da Rede Globo.

No dia 24 de agosto de 2012, a torcida inaugurou sua sede social "Pedrinho Ídolo Eterno", na avenida Presidente Tancredo Neves, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, sede esta que homenageia o jogador Pedro Paulo de Oliveira, um os grandes ídolos do Vasco da Gama nas últimas décadas. A inauguração teve a presença do próprio Pedrinho e outros ídolos do clube. No dia 14 de janeiro de 2013, na despedida do jogador Pedrinho, a torcida estreou outro bandeirão. Dessa vez, está presente no bandeirão a imagem em que Pedrinho pede silêncio à torcida do Flamengo, após a goleada por 5 a 1, no Campeonato Carioca de 2000.

DIRETORIA ATUAL (2022) 
Joel Varela (Presidente) 
Vinnicius Alexandre (Vice-Presidente)
Ana Maria (Secretária de Assembleia Geral)
Roberto Rodrigues (Presidente de Conselho Fiscal)
Marcos José (Membro de Conselho Fiscal)
Leonardo Milagres (Diretor de Patrimônio)
Juliana Bartholo (Diretora de Ações Sociais)
Leonardo Moraes (Diretor de Mídias Sociais)
André da Paixão (Diretor Financeiro)
Gabriel Alves (Diretor de Vendas de Materiais)
Kissila Muniz (Diretora de Assuntos do BEPE)

ARRASTÕES 
1º Arrastão - Baixada Fluminense
2º Arrastão - Zona Norte: Abolição, Acari, Água Santa, Alto da Boa Vista, Anchietano, Andaraí, Bancários, Barros Filho, Bento Ribeiro, Benfica, Bonsucesso, Brás de Pina, Cachambi, Cacuia, Campinho, Cascadura, Cavalcanti, Cidade Universitária, Cocotá, Coelho Neto, Colégio, Complexo do Alemão, Cordovil, Costa Barros, Del Castilho, Encantado, Engenheiro Leal, Engenho da Rainha, Engenho de Dentro, Engenho Novo, Freguesia, Galeão, Grajaú, Guadalupe, Higienópolis, Honório Gurgel, Ilha do Governador, Inhaúma, Irajá, Jacaré, Jacarezinho, Jardim América, Jardim Carioca, Jardim Guanabara, Lina de Vasconcelos, Madureira, Manguinhos, Maracanã, Maré, Marechal Hermes, Maria da Graça, Méier, Moneró, Olaria, Oswaldo Cruz, Parada de Lucas, Parque Anchieta, Parque Colúmbia, Pavuna, Penha Circular, Piedade, Pilares, Pitangueiras, Portuguesa, Praça da Bandeira, Quintino Bocaiuva, Ramos, Riachuelo, Ribeira, Ricardo de Alburquerque, Rocha, Rocha Miranda, Sampaio, São Cristóvão, São Francisco Xavier, Tauá, Tijuca, Todos os Santos, Tomás Coelho, Tiriaçu, Vasco da Gama, Vaz Lobo, Vicente de Carvalho, Vigário Geral, Vila da Penha, Vila Isabel, Vila Kosmos, Vista Alegre, Zumbi.
3º Arrastão - Zona Sul: Botafogo, Catete, Copacabana, Cosme Velho, Flamengo, Gávea, Glória, Humaitá, Ipanema, Jardim Botânico, Lagoa, Laranjeiras, Leblon, Leme, Rocinha, São Conrado, Urca, Vidigal.
4º Arrastão - Zona Oeste: Anil, Bangú, Barra de Guaratiba, Barra da Tijuca, Camorim, Campo dos Afonsos, Campo Grande, Cidade de Deus, Cosmos, Curicica, Deodoro, Freguesia de Jacarepaguá, Gardênia Azul, Gericinó, Grumari, Guaratiba, Inhoaíba, Itanhangá, Jacarepaguá, Jardim Sulacap, Joá, Magalhães Bastos, Paciência, Padre Miguel, Pechincha, Pedra de Guaratiba, Praça Seca, Realengo, Recreio dos Bandeirantes, Santa Cruz, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcelos, Sepetiba, Tanque, Taquara, Vargem Grande, Vargem Pequena, Vila Kennedy, Vila Militar, Vila Valqueire.
5º Arrastão - Centro do Rio: Bairro de Fátima, Caju, Catumbi, Centro do rio, Cidade Nova, Estácio, Gamboa, Lapa, Paquetá, Rio comprido, Santa Teresa, Santo Cristo, Saúde.
6º Arrastão - Niterói/São Gonçalo 
7º Arrastão - Região dos Lagos
8º Arrastão - Região Serrana: Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, Bom Jardim, Trajano de Moraes, São José do Vale do Rio Preto
9º Arrastão - Brasília-DF
10º Arrastão - Manaus-AM
11º Arrastão - Espírito Santo-ES
12º Arrastão - Norte Fluminense: Campos dos Goytacazes, Macaé, Teresópolis, São Fidelís, São João da Barra, Itaperuna, Miracema, Varre-Sai, Conceição de Macabu, Cardoso Moreira, São Francisco de Itabapiana, Quissamã, Carapebus.
13º Arrastão - Sul do Estado/ Angra dos Reis, Paraty, Vassouras, Volta Redonda.
14º Santa Catarina-SC
15º Portugal 
16º Para-PA
17º Maceió-AL
18º Curitiba-PR
19º São Paulo-SP
20º Minas Gerais-MG
Arrastão Feminino

Lista completa sem os bairros de cada arrastão:

• 1° Arrastão - Baixada Fluminense-RJ

• 2° Arrastão - Zona Norte-RJ

• 3° Arrastão - Zona Sul-RJ

• 4° Arrastão - Zona Oeste-RJ

• 5° Arrastão - Centro do Rio

• 6° Arrastão - Niterói-RJ/ São Goncalo-RJ

• 7° Arrastão - Região dos Lagos -RJ

• 8° Arrastao - Região Serrana-RJ

• 9° Arrastão - Brasília-DF

• 10° Arrastão - Manaus-AM

• 11° Arrastão - Espírito Santo-ES

• 12° Arrastão - Campos-RJ/ Macaé-RJ 

• 13° Arrastão - Sul do Estado-RJ

• 14° Arrastão - Santa Catarina-SC

• 15° Arrastão - Portugal 

• 16° Arrastão - Belém-PA

• 17° Arrastão - Maceió-AL

• 18° Arrastão - Curitiba-PR

• 19° Arrastão - São Paulo-SP

• 20° Arrastão - Minas Gerais-MG
Club de Regatas Vasco da Gama
Torcidas organizadas do Rio de Janeiro